Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Herent. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België.

Bouwkundig erfgoed

|}

Zie ook 

 Lijst van onroerend erfgoed in Vlaams-Brabant

Externe links
Erfgoed van Herent (Stuurgroep Erfgoed Herent)

 
Herent